WWE Intercontinental Championship jest tytułem mistrzowskim profesjonalnego wrestlingu w federacji WWE, które jest bronione w brandzie SmackDown. Tytuł został wprowadzony do WWF w 1979, które było wtedy znane jako World Wrestling Federation (WWF). Pat Patterson, posiadacz WWF North American Heavyweight Championship, otrzymał ten tytuł (z powodu wygrania fikcyjnego turnieju w Rio de Janeiro).

WWE określa to mistrzostwo jako drugie najważniejsze w federacji, tuż po WWE Championship. W 2002 nazwa WWF została zmieniona na World Wrestling Entertainment (WWE), wskutek czego nazwa tytułu została zmieniona na WWE Intercontinental Championship.

W historii było 88 mistrzów. Chris Jericho posiadał najwięcej razy tytuł spośród wszystkich – 9 razy. Honky Tonk Man ma najdłuższe pojedyncze panowanie i wynosi 454 dni. Tylko czterech zawodników posiadało tytuł przynajmniej rok. Byli to: Pedro Morales, Don Muraco, Randy Savage oraz Honky Tonk Man.

Obecnym mistrzem jest Gunther, który posiada tytuł po raz pierwszy. Pokonał on poprzedniego mistrza Ricocheta na odcinku SmackDown, 10 czerwca 2022.

Historia tytułu

Nazwy

Panowania 
Na stan z

Łączna ilość posiadań 

Na stan z

Zobacz też 
 Lista posiadaczy WWE World Heavyweight Championship
 Lista posiadaczy World Heavyweight Championship (WWE)
 Lista posiadaczy WWE United States Championship
 Lista posiadaczy WWE Tag Team Championship
 Lista posiadaczek WWE Divas Championship
 NXT Championship

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna historia WWE Intercontinental Championship
 WWE Intercontinental Championship na Wrestling-Titles.com

Tytuły mistrzowskie w WWE
WWE Intercontinental Championship